El término videojockey o VJ se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en directo loops de video con música u otro tipo de acción.
Por extensión, al acto de mezclar video de esta forma se le llama "veejing" o "veejaying", aunque esta última acepción es incorrecta.

Su origen se encuentra en los clubs de baile de la década de 1980, en los que el videojockey mezclaba sus loops de video al ritmo de la música mezclada por el DJ. 
En sus inicios, la forma de hacerlo era mediante la utilización de reproductores de VHS, mesas de edición broadcast y pesados proyectores de video.
Desde la aparición de la informática portátil este movimiento ha protagonizado una gran expansión debido al abaratamiento y reducción de tamaño de los elementos necesarios, sean ordenadores portátiles, cámaras digitales o proyectores de video.

Actualmente y fuera de su marco nativo, puramente lúdico y underground, el campo de actuación de un VJ no se limita a los clubs, extendiéndose a conciertos, publicidad, eventos públicos, presentaciones, televisión, etc.

El término también es aplicable para los presentadores de videos musicales en cadenas de televisión de este concepto y hoy en día gracias a la incorporación de sistemas de reproducción digital de extremo control, es posible realizar un sincronismo similar al del dj con videoclips, siendo más adecuado denominar [visualista] a quien genera imágenes estáticas o en movimiento sobre un soporte proyectado ( telones ) o luz emitida (led, plasma o similares) sin otro fin que generar un discurso visual propio y sin ninguna relación con una narración u obra realizada con fines promocionales de temas ....

Metodología 

El proceso creativo de un VJ comienza con la producción y/o selección del material de video que después ha de ser proyectado. 
La producción de video es un campo muy abierto y en el que nuevas técnicas se incorporan cada poco tiempo, aunque podemos definir dos grandes métodos de producción de video:

 Síntesis de video digital.
Entendemos síntesis visual aquel método que comienza con la creación de video desde cero mediante software. p.ej: animaciones vectoriales 2D o 3D. 
Dentro de ellas también encontramos video creado por algoritmos autogenerativos.

 Grabación de video digital y/o análogo. 
El método de grabación consiste en el rodaje de planos que posteriormente se recortan y procesan mediante filtros para obtener loops de video. Esto consiste en usar imágenes «rasterizadas» generadas por la exposición de filmes o capturadas digitalmente por CCD que crean una secuencia de video.

 Edición digital
Procesado del material rodado o sampleando que se caracteriza por crear un loop de video que genera un ritmo por repetición. En el proceso se suele postproducir el material alterando colores, niveles de luz, etc, a fin de conseguir una mayor expresividad.

Equipo 

Hardware

Como artista, al igual que un pintor o escultor, un VJ utiliza diferentes herramientas a la hora de crear una sesión visual, aunque el equipamiento básico suele constar de:

 Fuentes de video
- Ordenadores portátiles dotados de software especializado y desde los que se lanzan las composiciones de video.
- Cámaras de video digital con las que incluir lo que ocurre en directo con composiciones de video vía mesa de mezcla.
- Reproductores de DVD.

 Dispositivos de control
- Dispositivos MIDI utilizados para controlar de forma más directa el software, sean los efectos que se aplican a los videos, variar la velocidad de reproducción, disparar loops, etcétera.
- Mesa de mezcla (VideoMixer) de video para poder mezclar los videos disparados por más de una fuente.

Paralelamente, la infraestructura mínima necesaria para exponer este tipo de arte consta de pantallas de video y proyectores de video y/o pantallas de plasma, LED...

Software

El software utilizado por los VJ difiere en función de la plataforma informática que se emplee, aunque a un nivel funcional todos ofrecen las mismas capacidades básicas. Estas son: selección de loops de video, creación de "patterns" (grupos de loops), control de velocidad y transparencia, la aplicación de efectos de video así como la capacidad de mezcla multicapa (mezclar varios loops simultáneamente desde el ordenador). 

Con la aparición de programas como Resolume (para plataforma Windows), Modul8 (para MacOSX) y VDMX5 (para MacOSX) la cultura VJ experimentó un gran avance al dotarse de una herramienta diseñada ex profeso para este tipo de arte siendo el iniciador de toda esta revolución hexler.net que ha generado TouchOSC como controlador potenciando su evolución a nuevas fronteras

Véase también

Enlaces externos 
 - Comunidad de VJ en España - VjSpain
 - Comunidad de VJ en Argentina - YOVJ
 - Estudio teórico sobre el fenómeno del VJing
 Música visual
 Cultura VJ
 VJTUBE - VJS & Visual Artists sharing community
 VJ Meeting Point // México 2011// Circuito Electrovisiones 
  VJs Mag La Revista para VJ
  VJs TV por VJs Magazine

 Videojockey

cs:VJing
fa:وی جی
id:Video jockey